Dan Sickles ist der Name folgender Personen:

* Dan Sickles, Kurzform für Daniel E. Sickles (1819–1914), amerikanischer General und Politiker
 Dan Sickles (Regisseur), amerikanischer Regisseur und Filmproduzent